

Населені пункти та їхні частини

 Юркі — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Юркі — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юркі — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Юркі — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юркі — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юркі — частина міста Маків-Підгалянський в Суському повіті Малопольського воєводства
 Юркі — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Юркі — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Юркі — частина села Попйолкі в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Юркі — осада в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Юркі — осада в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки